Первая подстанция Московского метрополитена (также: Никитская электроподстанция метро; Центральная тяговая подстанция Т-3 Московского метрополитена) — подстанция Московского метрополитена, расположенная в Москве, в пределах Садового кольца, по адресу: улица Большая Никитская (с 1920 по 1994 гг. — улица Герцена), дом 7/10.

По данным Яндекса, адрес: улица Большая Никитская, дом 7 строение 1; дома 7/10 не существует, зато есть некий дом 7/10с3, расположенный вплотную к подстанции.

История 
Здание подстанции московского метрополитена было построено в 1934—1935 годах по проекту архитектора Д. Ф. Фридмана на месте снесённого в период с 1929 по 1933 год Никитского монастыря.

В 2018 году сквер, разбитый перед зданием центральной подстанции, получил название «сквер Строителей Москвы».

Архитектура 
 Здание — четырехэтажное.
 Стены: железобетонный каркас, его заполнением является кирпич.
 В плане множество перегородок из прочного бетона.
 Ленточный фундамент выложен из бута, на который упираются кирпичные стены первого этажа. Для упора верхних по периметру устроены рандбалки (рандбалка — балка, опирающаяся на столбчатый или ленточный фундамент).
 Кровля электроподстанции была покрыта двухслойным рубероидом, под которым разместили утеплитель (фибролит).
 Главный корпус венчается двенадцатиметровым железобетонным сводом, возведённым по системе Кольба.

Сложно организованный фасад расчленён восемью колоннами, как бы вставленными в раму портала.
Колонны не выходят за условную плоскость фасада: каждая из них помещена в полукруглую нишу. Колонны завершаются капителями, напоминающими воронки.
Сдвоенный поясок между стволом колонны и капителью заставляет вспомнить форму буфера, соединяющего вагоны, что объяснимо назначением здания.
Между колоннами расположены остеклённые эркеры с затейливо нарисованными переплётами: будто на одну сетку наложена другая, несколько выступающая над ней. Над эркерами имеются вставки с ячеистой поверхностью.

Аттиковый этаж, расположенный выше карниза, характерен тем, что ритму колонн соответствуют не выступы, а узкие, круглые в плане, ниши. Между ними располагаются шесть щелевидных оконных проёмов.

Для естественной освещенности внутренних помещений в конструкции были предусмотрены большие окна. Плоскость полов устлана метлахскими плитами, как простыми, так и кислотоупорными. В служебных помещениях настелен дубовый паркет. Стены окрашены кислотоупорными или масляными красками. Лестничные марши и площадки выполнены с использованием мозаики.

Городские легенды

Использование 
Подстанция питает центральные участки Московского метрополитена:
 Сокольнической линии,
 Замоскворецкой линии,
 Арбатско-Покровской линии,
 Филёвской линии (частично).

См. также 
 Памятник дюку де Ришельё

Примечания

Литература 
 Москва: Архитектурный путеводитель / И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 90.

Ссылки 

 Улица Большая Никитская, 7/10, стр.1. Электроподстанция метро
 Центральная тяговая подстанция Т-3 Московского метрополитена.
 Электроподстанция Московского метрополитена // ул. Б Никитская, д. 7 стр. 1
 Первая подстанция московского метрополитена // The First Electrical Substation of Moscow Subway

Достопримечательности Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1935 году в Москве
Здания и сооружения Большой Никитской